Кинзи Кеннер (, настоящее имя Николь Д’Анджело (); род. , Калифорния, США) — американская порноактриса.

Кеннер пришла в порноиндустрию в 2003 году в возрасте 19 лет. Осенью 2005 года она перенесла операцию по увеличению груди. В 2008 году она вместе с ещё несколькими порноактрисами снялась в клипе рэпера Necro на песню «Who’s Your Daddy?».

По данным на 2020 год, Кинзи Кеннер снялась в 182 порнофильмах и срежиссировала 2 порноленты.

Ранние годы 

Родилась 22 июля 1984 г. в штате Калифорния, США. Выросла в Калифорнии, её семья много раз переезжала в разные города штата. В школьные годы посещает клубы танцев, предпочитая сальсу, современные танцы и хип-хоп.

Премии и номинации 
 2006 XRCO Award победа - Cream Dream
 2006 AVN Award номинация - Best Couples Sex Scene (Video) (с Кристианом XXX)
 2007 AVN Award номинация - Лучшая исполнительница года
 2007 AVN Award номинация - Best Anal Sex Scene (Video) (с Рэнди Спирсом)
 2007 AVN Award номинация - Best Tease Performance

Примечания

Ссылки 

 Профиль Кинзи Кеннер  на AVN.com



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами